Palazzo dei Priori est le nom donné à des palais situés généralement dans le centre historique des villes des régions de Toscane, d'Ombrie et des Marches parmi lesquels :

Palazzo dei Priori à Arezzo
Palazzo dei Priori à Fermo
Palazzo dei Priori à Grosseto
Palazzo dei Priori à Narni
Palazzo dei Priori  à Pérouse
Palazzo dei Priori à Todi
Palazzo dei Priori à Volterra
Palazzo dei Priori à Città di Castello

En outre 
Palazzo dei Priori était à l'origine le nom du  de Colle di Val d'Elsa.
Palazzo dei Priori était à l'origine le nom du Palazzo Vecchio de Florence
Palazzo dei Priori était à l'origine le nom du   de Piombino
Palazzo dei Priori était à l'origine le nom du  de Pise.
Palazzo dei Priori était à l'origine le nom du  de Prato.